Сиам:

 Сиам — тайское государство в Индокитае, включало вассальные государства Камбоджа, Ланна, Лаос, Пегу, а также части Малайзии.
 Сиам, Саид — министр внутренних дел и национальной безопасности в правительстве движения ХАМАС на территории сектора Газа.